Die Spielzeit 1964/65 war die 16. reguläre Spielzeit der Schweizer Nationalliga A im Handball.

Modus 
Gespielt werden von den 8 Teams eine Doppelrunde zu je 14 Spielen. Der Sieger ist Schweizer Hallenhandball-Meister.

Finalrunde

Rangliste

Schweizermeister

11. Schweizermeistertitel für die Grasshoppers

Einzelnachweise 

1964_1965
Handballsaison 1964/65